lever, orgaan

Personen 
 Hendrik Jakob Lever jr., Nederlands verzetsstrijder
 Hendrik Jakob Lever sr., Nederlands verzetsstrijder
 Jan Lever (bioloog), Nederlands bioloog
 Jan Lever (verzetsstrijder), Nederlands verzetsstrijder
 Janie Lever-Brouwer, Nederlands columniste, kinderboekenschrijfster

Overig 
 Lever Brothers , Britse zeepproducent
 Groep Lever, Nederlandse verzetsgroep ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
 Operatie Lever, codenaam voor een Britse militaire operatie in de Tweede Wereldoorlog